Парламент Вануату (Национальное Собрание) — является органом законодательной власти страны. Вануату — парламентская республика, поэтому роль парламента велика, он избирает премьер министра, а также составляет основную часть коллегии выборщиков, избирающей президента на срок 5 лет. Парламент однопалатный, состоит в настоящее время из 52 человек. Избирается на 4 года всобщим тайным голосованием по одномандатным округам. С 1991 года ни одна из партий не набирает абсолютного большинства голосов, достаточного для формирования правительства, поэтому партии создают коалиции. С каждыми выборами в парламент проходит всё больше партий: от 2 в 1979 до 10 в 2004. Последние выборы прошли 6 июля 2004 года.

Спикер парламента является исполняющим обязанности президента с окончания полномочий предыдущего до избрания следующего.

Состав нынешнего парламента 

Результаты выборов в Парламент Вануату 6 июля 2004
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Партии и блоки
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Места
|-
|align=left valign=top|VP-VNUP
 Партия Вануаку
 Национальная объединённая партия
|valign="top"|
|valign="top"|.
|valign="top"|18
|-
|align=left valign=top|Союз умеренных партий
|valign="top"|
|valign="top"|.
|valign="top"|9
|-
|align=left valign=top|Республиканская партия Вануату
|valign="top"|
|valign="top"|.
|valign="top"|4
|-
|align=left valign=top|Конфедерация зелёных
|valign="top"|
|valign="top"|.
|valign="top"|3
|-
|align=left valign=top|Народная прогрессивная партия
|valign="top"|
|valign="top"|.
|valign="top"|3
|-
|align=left valign=top|Меланезийская прогрессивная партия
|valign="top"|
|valign="top"|.
|valign="top"|2
|-
|align=left valign=top|Национальная ассоциация Сообщества
|valign="top"|
|valign="top"|.
|valign="top"|2
|-
|align=left valign=top|Партия народного действия
|valign="top"|
|valign="top"|.
|valign="top"|1
|-
|align=left valign=top|Наманги Аути
|valign="top"|
|valign="top"|.
|valign="top"|1
|-
|align=left valign=top|Беспартийные
|valign="top"|-
|valign="top"|.
|valign="top"|9
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|52|-
|align=left colspan=4|Источник: IPU
|}Результаты внеочередных парламентских выборов в Вануату'''  22 января 2016 года

Ссылки 
 Конституция Вануату (en.)
Официальный сайт парламента Вануату 

Государственное устройство Вануату
Вануату